Coffee Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Coffee Butte (Crook County, Oregon)	
 Coffee Butte (Curry County, Oregon)	
 Coffee Butte (South Dakota)